Tauride peut désigner :
 la Tauride, nom antique de la Crimée ;
 le gouvernement de Tauride, un gouvernement de l'Empire russe ;
 la République socialiste soviétique de Tauride, éphémère en 1918 ;
 le Palais de Tauride, un palais de Saint-Pétersbourg ;
 le jardin de Tauride, un jardin de la même ville ;
 la Vénus Tauride, une sculpture d'Aphrodite
 les Taurides, un essaim météoritique

Voir aussi 
 Toride, une municipalité au Japon